Bojčo Veličkov – ex calciatore bulgaro
 Konstantin Veličkov – scrittore bulgaro
 Petăr Veličkov – calciatore bulgaro
 Stefan Veličkov – ex calciatore bulgaro
 Veličko Veličkov – tiratore a segno bulgaro